Thirumalacharia är ett släkte av svampar. Thirumalacharia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thirumalacharia